Hladki – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie soligorskim
 Hladki – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie zborowskim
 Hladki – przystanek kolejowy na Białorusi